J14 ou J-14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un dragueur de mines de la Classe Bangor de la Royal Navy (RN) et qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sciences 
Mathématiques
 Diamant triangulaire allongé (J14), une figure géométrique.

Médecine 
 Pneumopathie due à Haemophilus influenzae, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route 
  Voie rapide espagnole J-14 reliant l’A-44 à Jaén.

Signalisation
 Balise de musoir en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres